

Geografia
 Azerbaigian
 Baki – uno dei nomi con cui è conosciuta la capitale azera di Baku
 Somalia
 Baki – ex capitale del distretto di Adal

Manga
 Baki – personaggio della serie anime e manga di Naruto
 Baki the Grappler – serie manga e anime di Keisuke Itagaki

Persone
 Bâkî – poeta turco